Schraps ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Schraps (1936–2009), deutsche Politikerin (CDU)
 Johannes Schraps (* 1983), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker (SPD), MdB
 Reinhold Schraps (1833–1917), deutscher Jurist und Politiker

Siehe auch: